Caparde est un toponyme qui peut désigner :
Caparde, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Lukavac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Caparde, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Osmaci et dans la République serbe de Bosnie.